Fons vitae (die „lebenspendende Quelle“) bezeichnet:

 Fons vitae (Solomon ibn Gabirol), Hauptwerk von Solomon ibn Gabirol
 Fons Vitae (Verlag), spiritueller Verlag in Louisville (Kentucky) 

 Zoodochos Pigi, ein bestimmter Typus eines Marienbildes